Condado de White (Arkansas)
Condado de White (Geórgia)
Condado de White (Illinois)
Condado de White (Indiana)
Condado de White (Tennessee)

Desambiguações de topônimos